Tupandactylus — рід птерозаврів родини Tapejaridae, що існував у ранній крейді (112 млн років тому).

Історія відкриття 

Викопні рештки чотирьох особин знайдено у відкладеннях формації Крато в Бразилії. На основі цих зразків описано два види Tupandactylus imperator і Tupandactylus navigans. Дослідження 2021 року з описом повного зразка T. navigans припускає, що ці два види можуть представляти різні статі одного виду з статевим диморфізмом, але для перевірки цього необхідне подальше дослідження.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки роду

Примітки 

Azhdarchoidea
Птерозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2007
Вимерлі плазуни Південної Америки